a Crash Bandicoot széria egyik szereplője
 a dinitrogén-oxid nemzetközi gyógyszer szabadneve (INN)